A Lehota vagy Lehotka kifejezések egykor kivágott erdő területét jelölik. Gyakran előfordulnak település és dűlőneveinkben, főleg a szlávok lakta régiókban:

Abaszállás (1899-ig Aba-Lehota, korábban Lehotka, szk. Lehota), Szlovákia, Nyitrai kerület, Nyitrai járás
Alsószabadi (1899-ig Alsó-Lehota, korábban Lehotka, szk. Dolná Lehota), Szlovákia, Besztercebányai kerület, Breznóbányai járás
Apáthegyalja (1890-ig Podbrechy-Lehota, szk. Lehôtka pod Brehmi), Szlovákia, Besztercebányai kerület, Garamszentkereszti járás
Bartos (szk. Bartošova Lehôtka), Szlovákia, Besztercebányai kerület, Garamszentkereszti járás
Bozókszabadi (1899-ig Bozók-Lehota, szk. Bzovská Lehôtka), Szlovákia, Besztercebányai kerület, Zólyomi járás
Felsőlehota (korábban Felsőlehotka, szk. Horná Lehota), Szlovákia, Zsolnai kerület, Alsókubini járás
Felsőszabadi (1899-ig Felső-Lehota, korábban Lehotka, szk. Horná Lehota), Szlovákia, Besztercebányai kerület, Breznóbányai járás
Gácsliget (1899-ig Gács-Lehota, szk. Lehôtka), Szlovákia, Besztercebányai kerület, Losonci járás
Istvánszabadja (1899-ig Nagy-Lehota, szk. Veľká Lehotka), Papszabadi része, Szlovákia, Trencséni kerület, Privigyei járás
Jánosgyarmat (1890-ig Janó-Lehota, szk. Janova Lehota), Szlovákia, Besztercebányai kerület, Garamszentkereszti járás
Kishatár (korábban Kis-Lehotka, szk. Malá Lehôtka), Privigye része, Szlovákia, Trencséni kerület, Privigyei járás
Kispónik vagy Lehotka, Pónik egykori része, Szlovákia, Besztercebányai kerület, Besztercebányai járás
Kisrákó (korábban Lehotka), Nagyrákó része, Szlovákia, Zsolnai kerület, Turócszentmártoni járás
Lehelfalva (1899-ig Umrla-Lehota, szk. Revúcka Lehota), Szlovákia, Besztercebányai kerület, Nagyrőcei járás
Lehotka, Kőhegy egykori része, Szlovákia, Besztercebányai kerület, Rimaszombati járás
Lehotkagyarmat (szk. Lehotské Ďarmoty), Zsitvagyarmat része, Szlovákia, Nyitrai kerület, Nyitrai járás
Murányszabadi (1899-ig Murány-Lehota, korábban Lehotka, szk. Muránska Lehota), Szlovákia, Besztercebányai kerület, Nagyrőcei járás
Nagyhatár (korábban Nagy-Lehotka, szk. Veľká Lehôtka), Privigye része, Szlovákia, Trencséni kerület, Privigyei járás
Perecsényszabadi (1899-ig Precsin-Lehota, korábban Lehotka, szk. Prečinska Lehota), Lednicróna része, Szlovákia, Trencséni kerület, Puhói járás
Ratkószabadi (1899-ig Ratkó-Lehota, szk. Ratkovská Lehota) Szlovákia, Besztercebányai kerület, Rimaszombati járás
Rimaszabadi (1899-ig Rima-Lehota, szk. Lehota nad Rimavicou) Szlovákia, Besztercebányai kerület, Rimaszombati járás
Sitnianska Lehôtka, Hontnémeti része, Szlovákia, Besztercebányai kerület, Korponai járás
Zólyomszabadi (1899-ig Kassa-Lehota, szk. Kašova Lehôtka), Zólyomternye része, Szlovákia, Besztercebányai kerület, Zólyomi járás

Lásd még: Lehota (egyértelműsítő lap), Szabadi (egyértelműsítő lap)